Die Football League First Division 1934/35 war die 43. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1934 und endete am 4. Mai 1935.

Der FC Arsenal gewann mit vier Punkten Vorsprung vor dem AFC Sunderland seine mittlerweile vierte englische Meisterschaft und dies zum dritten Mal in Serie. Beide Aufsteiger Grimsby Town und Preston North End konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Leicester City und Tottenham Hotspur den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger FC Brentford und Bolton Wanderers ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||25
||21
||25
||21
||19
||25
||26
||24
||22
||24
||24
||25
||25
||22
||24
||32
||33
||27
||29
||20
||29
||36

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1934/35 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt, als letztes die Anzahl aller Erstligaspiele bis dahin. Die Spieler vom FC Arsenal hatten am Ende der Saison insgesamt 2657 Erstligaspiele bestritten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

Weblinks 
 England 1934-35 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1934/35
Fußballsaison 1934/35